

Делгай — місто, штат Айова
 Делгай — місто, штат Луїзіана
 Делгай — місто, штат Міннесота
 Делгай — місто, штат Нью-Йорк
 Делгай — селище, штат Нью-Йорк
 Делгай — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Делі